Никиткино — название населённых пунктов в России:
 Никиткино — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Никиткино — деревня в Киржачском районе Владимирской области.
 Никиткино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Никиткино — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Никиткино — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Никиткино — деревня в Кадыйском районе Костромской области.
 Никиткино — деревня в Медведевском районе Марий Эл.
 Никиткино — село в городском округе Егорьевск Московской области.
 Никиткино — деревня в Большемурашкинском районе Нижегородской области.
 Никиткино — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Никиткино — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Никиткино — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Никиткино — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Никиткино — деревня в Кадомском районе Рязанской области.
 Никиткино — село в Камышлинском районе Самарской области.
 Никиткино — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Никиткино — деревня в Лесном районе Тверской области.
 Никиткино — деревня в Сандовском районе Тверской области.
 Никиткино — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Никиткино — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Никиткино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Никиткино — деревня в Ядринском районе Чувашии.
 Никиткино — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Никиткино — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Даниловское сельское поселение).
 Никиткино — деревня в Даниловском районе Ярославской области  (Дмитриевское сельское поселение).
 Никиткино — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Середское сельское поселение, Зименковский сельский округ).
 Никиткино — деревня в Даниловском районе Ярославской области (Середское сельское поселение, Середской сельский округ).
 Никиткино — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Никиткино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Никиткино — деревня в Угличском районе Ярославской области, Головинское сельское поселение.
 Никиткино — деревня в Угличском районе Ярославской области, Слободское сельское поселение.
 Никиткино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Верхнее Никиткино
 Нижнее Никиткино